Ahorn Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Ahorn Creek (West Fork South Fork Sun River), Fluss im Bundesstaat Montana
 East Fork Ahorn Creek, Fluss im Bundesstaat Montana
 Lost Fork Ahorn Creek, Fluss im Bundesstaat Montana